Bohun ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor de Bohun († 1399), englische Adlige
 Henry de Bohun, 1. Earl of Hereford (1176–1220), anglonormannischer Adliger

 Iwan Bohun († 1664), ukrainischer Kosak
 Jocelin de Bohun († 1184), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Salisbury
 John de Bohun, 5. Earl of Hereford (1306–1336), englischer Adliger

 Mary de Bohun (um 1369–1394), Ehefrau des späteren Königs Heinrich IV. von England
 Peter Michal Bohúň (1822–1879), slowakischer Maler
 William de Bohun, 1. Earl of Northampton († 1360), englischer Magnat, Militär und Diplomat

Die Gesamtfamilie ist unter Haus Bohun erfasst